Boley bezeichnet:

Orte
 Boley (Louisiana), im Grant Parish
 Boley (Oklahoma), im Okfuskee County
 Boley Springs, im Fayette County, Alabama

Personen
 Bruno A. Boley (1924–2017), US-amerikanischer Ingenieur
 George Boley (* 1945), liberianischer Politiker
 Gustav Boley (1835–1891), deutscher Fabrikant
 Michael Boley (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Roland Boley (* 1958), deutscher Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Boley Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 71000467
 Boley Historic District, in Boley, Oklahoma, ID-Nr. 75001568

Sonstiges:
 Alberdingk Boley, Unternehmen

Siehe auch:
 Polei-Minze („Polei“)